Érico IV (Ratzeburg, 1354 – Ratzeburg, 21 de junho de 1411) foi Duque de Saxe-Lauemburgo. Era filho de Érico II, Duque de Saxe-Lauemburgo e Inês da Holsácia.

Vida 
Érico II já envolvia seu filho Érico IV nos assuntos do governo desde cedo. Érico IV sucedeu a seu pai em 1368, como Duque de Saxe-Ratzeburg-Lauemburgo.

Territórios vizinhos (Príncipee-Arcebispado de Bremea, Hamburgo, e Schauenburg e Holsácia-Kiel) estavam em disputa desde 1363, com os duques saxões Érico II e seu primo Alberto V. Em 1378, o Príncipe-Arcebispo Alberto II reconciliou-se com Érico IV, que havia se casado com a sobrinha de Alberto, Sofia de Brunsvique-Luneburgo. Érico IV e Alberto II assinaram um tratado de paz, prevendo resolver futuras controvérsias (sobretudo na saxã Terra de Hadeln, vizinha do príncipe-arcebispado), sem usar de violência.

Entre 1392 e 1398, Érico IV realizou as construções do Canal Stecknitz, conectando, através do Rio Elba e do Rio Trave, o Mar do Norte com o Mar Báltico. Este foi o primeiro canal europeu atravessar uma divisória de águas, e foi especialmente importante para o comércio com toda a costa do Báltico.

Em 1400, Érico IV confirmou a compra de Cuxhaven, por Hamburgo, de seus de vassalos locais lapões. Em 1394, Hamburgo tinha conquistado a fortaleza de Cuxhaven, a fim de torná-lo a sua fortaleza para proteger o estuário do Rio Elba.

Em 1401, Érico IV herdou de Saxe-Bergedorf-Molln, de seu primo de segundo grau, Érico III. Érico IV juntou os ducados dos dois ramos e criou Saxe-Lauemburgo e, posteriormente, dividiu o seu reinado no ducado unido com seus filhos, Érico V e João IV. No entanto, a maior parte de Saxe-Bergedorf-Molln tinha sido alienada, como o feudo de Molln (vendido para Lubeca, em 1359, submetida a um acordo de recompra), e o feudo de Bergedorf, em Vierlande, metade da Floresta da Saxônia e Geesthacht, todos que Érico III tinha penhorado à Cidade Live de Lubeca, em 1370.

Érico III tinha, ainda, intitulado Lubeca a tomar posse dessas áreas, uma vez que ele tivesse falecido, até seus herdeiros repagarem o crédito e, assim, resgatá-los e, simultaneamente, exercerem o seu direito de recompra de Molln, exigindo uma soma total de 26.000 marcos de Lubeca. Ainda em 1401, Érico IV, apoiado pelos seus filhos, Érico V e João IV, capturou as áreas penhoradas à força, sem qualquer reembolso, antes que Lubeca pudesse tomar posse delas. Lubeca consentiu. Em 1407, Èrico IV penhorou a parte norte de Hadeln, em Hamburgo, e quatro anos mais tarde, a parte sul de Brema. Em 1411, Érico IV e seus filhos penhoraram sua parte no vogtei (terras de um vogt - título nobiliárquico do Sacro Império) do bailiado de Bederkesa e do Castelo de Bederkesa, ao Senado de Brema , incluindo tudo "que há nas jurisdições da frísia Terra de Wursten e em Lehe, que pertencem aos, acima mencionados, castelo e vogtei". Sua parte na jurisdição, o vogtei e o castelo tinham sido adquiridos dos Cavaleiros de Bederkesa, assolados pela praga, que entraram em declínio após 1349/1350.

Casamento e descendência 
Em 8 de abril de 1373, Érico IV casou-se com Sofia de Brunsvique-Luneburgo (1358 - 28 de maio de 1416), filha de Magno II, Duque de Brunsvique-Luneburgo. Eles tiveram os seguintes filhos:

 Érico V (? - 1436), Duque de Saxe-Lauemburgo
 João IV (? - 1414), Duque de Saxe-Lauemburgo
 Alberto (morto em 1421), cônego em Hildesheim
 Magno (morto em 1452), Príncipe-Bispo de Cammin entre 1410 e 1424, depois, Príncipe-Bispo de Hildesheim
 Bernardo II (morto em 1463), Duque de Saxe-Lauemburgo
 Otão (morreu antes de 1431)
 Inês (morreu antes de 1415), em 23 de março de 1399, casou-se com Alberto II de Holsácia-Rendsburg
 Inês (morta em Pudagla, por volta de 1435), casou-se com Vartislau VIII, Duque da Pomerânia
 Catarina de Saxe-Lauemburgo (morta antes de 1448), casou-se, primeiro, com João VII de Werle  e, depois, com João IV, Duque de Mecklemburgo
 Sofia de Saxe-Laumeburgo (morta em 1462), casou-se com Vartislau IX, Duque da Pomerânia.

Ascendência

Notas 

Nascidos em 1354
Mortos em 1411
Casa de Ascânia